Wing Chun peut désigner :

 Wing Chun, un art martial chinois,
 Wing Chun (série), deux séries télévisées de Hong Kong, la première de 1994, la seconde de 2004-2007,
 Wing Chun (film), un film de 1994, avec Michelle Yeoh.

Voir aussi 
 Yongchun